Тессин — фамилия и топоним:

Фамилия 
  (1899—1985) — немецкий военный историк.

 Тессин, Карл Густав (1695—1770) — шведский государственный деятель и дипломат, сын предыдущего.
 Тессин, Ульрика (1711—1768) — шведская дворянка, графиня; жена Карла Густава Тессина.

Топоним 
 Тессин — город в Германии.
 Тессин (Тичино) — кантон в Швейцарии.
 Тессин (Тичино) — река в Швейцарии и Италии, приток По.

См. также 
 Тиссен